Зайдельман () — еврейская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Зейдельман, Карл (1793—1843) — немецкий актёр.
 Зайдельман, Феликс Рувимович (1929—2020) — российский почвовед.
 Зайдельман, Яков Наумович (род. 1961) — российский программист, преподаватель, участник интеллектуальных игр.

См. также 
 Сайделман